Аллсвенскан 1956/1957 () — 33-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 29 июля 1956 года и закончился 5 июня 1957 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1956/1957
Швеция
Спорт в Швеции в 1957 году
Футбол в Европе в 1957 году
Спорт в Швеции в 1956 году